

Patronyme 

 Alexandra Nicolau (1940-2013), joueuse d'échecs roumaine puis néerlandaise.
 Bartolomé Seguí Nicolau (1962-), auteur de bande dessinée et éditeur espagnol.
 Christian Nicolau (né en 1947), athlète français spécialiste du 400 m.
 Cristina Nicolau (1977-2017), athlète roumaine spécialiste du triple saut et du saut en longueur.
 Joel Nicolau (né en 1997), coureur cycliste espagnol.
 Lluís Nicolau d'Olwer (1888-1961), historien, journaliste et homme politique espagnol.
 Mateo Nicolau (né en 1920), footballeur argentin.

Prénom 
 Nicolau Coelho.
 Nicolau de Chanterene (1470-1551), sculpteur d'origine française qui a travaillé une grande partie de sa vie au Portugal.
 Nicolau dos Reis Lobato.

Toponymes

São Nicolau.

São Nicolau.